

Geografia 
 Sulimov – denominazione dal 1934 al 1937 di Čerkessk, città della Russia in Caucaso
 Sulimov – comune della Repubblica Ceca del Distretto di Kroměříž

Persone 
 Aleksandr Nikolaevič Sulimov – attore russo 
 Daniil Egorovič Sulimov (1890-1937) – politico sovietico
 Marija Sulimova – rivoluzionaria russa, (1881-1969)